Mglen (bulgariska: Мъглен) är ett distrikt i Bulgarien.   Det ligger i kommunen Obsjtina Ajtos och regionen Burgas, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Sofia.

Trakten runt Mglen består till största delen av jordbruksmark. Runt Mglen är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är december, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Burgas (region)